Unimog U 80 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 404
 Unimog 406 und Unimog 416
 Unimog 413